Кампровин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 20,45 км². Население — 169 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителями города считаются святой Роке и святая Тереса.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи